Świątynia Westy na Forum Romanum
 Świątynia Westy na Forum Boarium
 Świątynia Westy w Tivoli